Камакан:

 Камакан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Камакан — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. 
 Камакан — мёртвый индейский язык, который относится к камаканской подгруппе языковой семьи макро-же.